David Ullström (né le  à Jönköping en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2007-2008 || HV 71 || Elitserien ||7 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2008-2009 || HV 71 || Elitserien ||19 ||1 ||6 ||4 ||6 ||14 ||1 ||0 ||1 ||4
|-
|2008-2009 ||Borås HC || Allsvenskan ||15 ||9 ||7 ||16 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || HV 71 || Elitserien || 47|| 5|| 11|| 16|| 27|| 16|| 2|| 0|| 2|| 0
|-
|2010-2011 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 67|| 17|| 24|| 41|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Islanders de New York || LNH || 29|| 4|| 4|| 8|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 40|| 24|| 6|| 30|| 22|| 3|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
|2012-2013 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 33|| 9|| 17|| 26|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Islanders de New York || LNH || 20|| 2|| 3|| 5|| 6|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
|2013-2014 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 18|| 3|| 1|| 4|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014|| HC Lev Prague || KHL || 27|| 5|| 6|| 11|| 10|| 10|| 4|| 1|| 5|| 2
|-
|2014-2015 || Severstal Tcherepovets || KHL || 25|| 2|| 5|| 7|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015|| Sibir Novossibirsk || KHL || 23|| 9|| 6|| 15|| 22|| 16|| 5|| 1|| 6|| 12
|-
|2015-2016 || Sibir Novossibirsk || KHL || 37|| 16|| 12|| 28|| 12|| 10|| 1|| 2|| 3|| 14
|-
|2016-2017 || HK Dinamo Minsk || KHL || 3|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2016-2017 || HV 71 || SHL || 5|| 1|| 1|| 2|| 0|| 2|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
|2017-2018 || HV 71 || SHL || 47|| 6|| 24|| 30|| 26|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2018-2019 || Roadrunners de Tucson || LAH|| 29|| 10|| 13|| 23|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2019-2020 || Dinamo Riga || KHL ||11 ||2 ||3 ||5 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || HC Bienne || NLA ||28 ||10 ||20 ||30 ||35 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || HC Bienne || NLA || 11 || 0 || 5 || 5 || 6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || HC La Chaux-de-Fonds|| Swiss League || 1 || 1 || 1 || 2 || 4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || HC Davos || NLA || 22 || 7 || 13 || 20 || 20 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0

|49 ||6 ||7 ||13 ||12 ||3||0||1||1||0

Notes et références 

Naissance en avril 1989
Naissance à Jönköping
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Islanders de New York
Joueur du HV 71
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Islanders de New York
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur du Borås HC
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC Lev Prague
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur du Sibir Novossibirsk
Joueur du HK Dinamo Minsk
Joueur des Roadrunners de Tucson
Joueur du HC Bienne
Joueur du Dinamo Riga
Joueur du HC Davos
Joueur du HC La Chaux-de-Fonds